Jim Courier era il detentore del titolo.
Pete Sampras ha battuto in finale Todd Martin 7-6(4) 6-4 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1994
ATP Tour 1994